Lawrenceburg ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lawrenceburg (Indiana)
 Lawrenceburg (Iowa)
 Lawrenceburg (Kentucky)
 Lawrenceburg (Missouri)
 Lawrenceburg (Pennsylvania)
 Lawrenceburg (Tennessee)
 Lawrenceburg Township (Dearborn County, Indiana)

Siehe auch: Lawrence, Lawrenceville